

Geografia

Italia 
Bari – capoluogo della regione Puglia e della città metropolitana di Bari (ex provincia)
Bari – località (non frazione) di Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia
Bari Sardo – comune della provincia di Nuoro

India 
Bari – comune del Rajasthan

Pakistan 
Aima Bari – villaggio del distretto di Jhelum

Somalia 
Bari – regione

Antropologia 
 Motilón Barí, gruppo etnico sudamericano
 Bari, gruppo etnico nel Sudan

Persone 
 Grimoldo, principe di Bari, principe di Bari da 1121 a 1132
 Giacinto, principe di Bari, principe di Bari da 1138 a 1139
 Tancredi, principe di Bari, principe di Bari e di Taranto da 1132 1138
 Abdul Bari, giocatore indiano di squash
 Judi Bari, ecologa americano e femminista
 Lynn Bari, attrice statunitense
 Maione di Bari, ammiraglio del Regno di Sicilia
 Melo di Bari, nobile
 Muhammad Abdul Bari, segretario generale del Consiglio musulmano della Gran Bretagna
 Nicola Di Bari, cantante italiano
 Nina Bari, matematica russa
 Ruth Aaronson Bari, matematica statunitense
 Wasim Bari, giocatore di cricket pakistano
 Andrea Bari, pallavolista italiano
 Alvaro Bari, un tenente pilota veneziano partigiano a Feltre

Opere d'arte 
 I bari, tela dipinta ad olio da Caravaggio nel 1594

Imbarcazioni 
 Bari, incrociatore della Regia Marina italiana
 Città di Bari, nave passeggeri e poi incrociatore ausiliario della Regia Marina italiana
 Bari, traghetto della Ventouris Ferries

Altro 
 Alfabeto Bari – alfabeto usato nel Sudan
  – squadra di calcio